Llista d'asteroides del 99.001 al 100.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 99001–99100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 99101–99200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 99201–99300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 99301–99400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 99401–99500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 99501–99600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 99601–99700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 99701–99800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 99801–99900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 99901–100000 [ edit]